Brod může znamenat:

 Brod – mělké místo na řece nebo potoku, které lze přebrodit

sídelní útvar
 Brod nad Dyjí – obec v okrese Břeclav
 Brod nad Tichou – obec v okrese Tachov
 Český Brod – město v okrese Kolín
 Havlíčkův Brod – město v okrese Havlíčkův Brod
 Uherský Brod – město v okrese Uherské Hradiště
 Vyšší Brod – město v okrese Český Krumlov
 Železný Brod – město v okrese Jablonec nad Nisou

v jiných zemích
 Brod (Bosna a Hercegovina) (dříve Bosanski Brod) – město v Bosně a Hercegovině
 Brod nad Lesy, viz Furth im Wald
 Čierny Brod, okres Galanta na Slovensku
 Kráľov Brod, okres Galanta na Slovensku
 Krásny Brod, okres Medzilaborce na Slovensku
 Makedonski Brod – město v Severní Makedonii
 Slavonski Brod – město v Chorvatsku
 Brod Moravice – opčina v Chorvatsku
 Brod (Foča) – místní část města Foča v Bosně a Hercegovině

část obce
 Brod (Heřmanice) (k. ú. Brod nad Labem) – část obce Heřmanice v okrese Náchod
 Brod (Kolinec) – část obce Kolinec v okrese Klatovy
 Brod (Petrovice) – část obce Petrovice v okrese Příbram
 Brod (Příbram) – část města Příbram v okrese Příbram
 Brod (Stožec) – zaniklé sídlo v katastrálním území obce Stožec v okrese Prachatice
 Brod u Stříbra – část obce Kladruby v okrese Tachov
 Široký Brod – část obce Mikulovice v okrese Jeseník
 STS Chvojkovice-Brod, fiktivní strojní a traktorová stanice ve fiktivní obci Chvojkovice-Brod z filmu Jáchyme, hoď ho do stroje!

příjmení osob
 Jan Brod (1912–1985) – lékař, nefrolog, profesor UK a exulant
 Max Brod (1884–1968) – pražský židovský, německy píšící spisovatel, překladatel a skladatel

Související články 
 Brody (rozcestník) 
 Brody – ukrajinské město
 Brodský – české příjmení
 Brodská (přírodní památka) – jedlobukový porost v lokalitě Halenkov – Nový Hrozenkov v okrese Vsetín

Externí odkazy 
 
 

Židovská příjmení